У́лица Во́инова (у́лица Во́йнова) — название улиц в различных населённых пунктах республик бывшего СССР.

Россия 
 Улица Воинова — название Шпалерной улицы в Петрограде, а затем Ленинграде с 1918 по 1991 год.
 Улица Войнова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Воинова — улица в Пошехонье.
 Улица Воинова — улица в Саранске.
 Улица Войнова — улица в Саратове.
 Улица Воинова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Войнова — улица в Донецке.